L'édition 2019 du tournoi de tennis de Newport Beach se déroule du 21 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Bianca Andreescu s'impose en finale du simple. En finale, elle bat Jessica Pegula, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hayley Carter et Ena Shibahara.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Sofia Kenin et Coco Vandeweghe et des Slovaques Kristína Kučová et Anna Karolína Schmiedlová. Elles sont respectivement remplacées par Urszula Radwańska, Kayla Day, Lena Rüffer et Mari Osaka.

Lauréates 
En simple, la Canadienne Bianca Andreescu remporte la finale face à l'Américaine Jessica Pegula (0-6, 6-4, 6-2). Il s'agit de son  en carrière en simple en WTA 125.

En double, les Américaines Hayley Carter et Ena Shibahara remportent la finale face à leur compatriote Taylor Townsend et sa partenaire belge Yanina Wickmayer (6-3, 7-6).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport Beach
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2019
Newport Beach
Sport aux États-Unis en janvier 2019
Tennis en janvier 2019